Гумбет — многозначный термин:
 Гумбет — река в России, протекает в Оренбургской области, Республике Башкортостан.
 Гумбет — село в Октябрьском районе, Оренбургская область.
 Гумбет — районная газета в Дагестане.
 Гумбет — курорт в Турции.
 Гумбет — историко-географическая область в Дагестане.

См. также 
 Малый Гумбет — река в России, протекает в Оренбургской области, Республике Башкортостан.
 Нижний Гумбет — село в Октябрьском районе, Оренбургская область.